Vila Seca peut désigner :
au Portugal :
Vila Seca, paroisse civile de la municipalité d'Armamar, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
Vila Seca, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Vila Seca, paroisse civile de la municipalité de Condeixa-a-Nova, située dans le district de Coimbra et la région Centre.

Voir aussi 
 Vila-seca, ville espagnole de la province de Tarragone